Wimberger ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Wimberger (1898–1981), österreichischer Lehrer und Politiker (SPÖ)
 Andreas Wimberger (1959–2019), österreichischer Schauspieler und Hörspielsprecher 
 Felix Wimberger (* 1990), deutscher Ruderer
 Gerhard Wimberger (1923–2016), österreichischer Komponist, Dirigent und emeritierter Hochschullehrer
 Peter Wimberger (1940–2021), österreichischer Opernsänger (Bassbariton)
 Sandro Wimberger (* 1974), deutscher Hochschullehrer für Theoretische Physik

Siehe auch:
 Wimberg
 Wimberger-Parteitag, Parteitag der österreichischen Sozialdemokraten (SDAP) im Hotel Wimberger, 1897